Можейко — слов'янське прізвище.

Відомі носії 

 Можейко Володимир Михайлович (1870—1905) — підполковник генерального штабу Російської Імператорської армії.
 Можейко Володимир Миколайович — радянський весляр-байдарочник.
 Можейко Геннадій (нар. 1982) — білоруський журналіст.
 Можейко Дмитро Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Можейко Зінаїда Яківна (1933—2014) — білоруський етномузикознавець, доктор мистецтвознавства (1992).
 Можейко Ігор Всеволодович (Кир Буличов; 1934—2003) — радянський письменник-фантаст, драматург і літературознавець, сценарист. Історик, сходознавець, фалерист.
 Можейко Леонід Чеславович (нар. 1954) — російський державний діяч, мер Рибінська.
 Можейко Павло Вікторович (1911—1987) — Герой Радянського Союзу.
 Можейко Хома Фомич (1936—2018) — білоруський хімік, доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН Білорусії (1991).

Див. також 
 Можейко-Корженівські

Примітки